Elsi und ihr Leid ist eine Erzählung der christlichen Schriftstellerin Käthe Papke über ein siebenjähriges Mädchen, das Blindheit und Taubheit überwindet. Sie erschien 1936 im Christlichen Verlagshaus, Stuttgart.

Inhalt 
Die siebenjährige Elsi hat zwei größere Schwestern. Die hochmütige Ruth und die spöttische Anna. Durch eine Lieblosigkeit Ruths der kleinen Schwester gegenüber erkrankt diese an Scharlach und wird taub und blind. Dies führt zu einem völligen Wandel der inneren Einstellung der beiden großen Schwestern. Eine Operation bringt Elsi das Augenlicht zurück und mit den Jahren kann sie aufgrund fortgesetzter ärztlicher Behandlung auch wieder hören. Ruth wird Lehrerin für blinde und taube Kinder, während Elsi eine Diakonissin wird.

Ausgaben 
 Elsi und ihr Leid. Erzählung. Christliches Verlagshaus, Stuttgart 1936, 31 S. (= Wegblumen; Heft 7). Federzeichnungen von Otto Kubel.
 19.–28. Tsd. Christliches Verlagshaus, Stuttgart 1953.

Literarisches Werk
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Erzählung